«Keep Holding On» () — сингл канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь, який вона записала як саундтрек до фільму Ерагон. Пісня також увійшла до її третього студійного альбому «The Best Damn Thing». У США пісня вийшла 27 листопада 2006.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2006
Сингли 2006
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Пісні, написані Dr. Luke
Сингли RCA Records
Англомовні пісні
Поппісні